Sweden Hockey Games 1993 spelades under perioden 11 - 14 februari 1993, och vanns av Sverige före Tjeckien och Ryssland.

Tabell

Resultat

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 1993
Ishockeysäsongen 1992/1993
1993
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 1990-talet